A Boszporusz szó több tengerszorost jelöl.
 Boszporusz, az eredetileg görögül Boszporosznak nevezett tengerszoros Anatóliát és Európát választja el a mai Isztambulnál
 Kimmer Boszporosz, az előbbitől az ókorban megkülönböztetésül kimmernek nevezett tengerszoros Pantikapaionnál (ma Kercs, Kercsi-szoros)
 Keleti Boszporusz, Kelet-Szibériában, a Tatár-szorosnál lévő Usszuri-öbölben a Muravjov-Amurszkij-félsziget csúcsánál lévő tengerszoros

Lásd még:
 Boszporoszi Királyság